Змагання в парному жіночому розряді на тенісному турнірі Відкритий чемпіонат Франції з тенісу 1988 проходили з 23 травня по 5 червня 1988 року на відкритих ґрунтових кортах Stade Roland Garros у Парижі (Франція). Мартіна Навратілова і Пем Шрайвер виграли титул, у фіналі перемігши пару Клаудія Коде-Кільш і Гелена Сукова з рахунком 6–2, 7–5.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 Main draw , ITFTennis.com.

Жінки, парний розряд
1988 у жіночому тенісі